Bookworm ist

 ein vom Designer Ron Arad gestaltetes Bücherregal
 ein Online-Reader für das EPUB-Format, siehe Bookworm (Software)